Plaats in Indonesië
 Sambilawang (Waringinkurung), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sambilawang (Trangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sambilawang (Dlanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Sambilawang (Bungkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java